García lub Garcia może się odnosić do:
 García – (XII w.) wielki mistrz zakonu Calatrava
 Garcia I (król Nawarry) (919?-970)
 Garcia II (król Nawarry) zwany „Tchórzem” (zm. 1004 lub 1005) – król Nawarry i hrabia Aragonii
 Adam Gabriel Garcia –  tancerz, aktor filmowy i telewizyjny
 Adela Garcia – zawodniczka fitness, kulturystka
 Adrián García Arias – meksykański piłkarz
 Alan García Pérez – peruwiański polityk, dwukrotny prezydent Peru
 Alberto García – meksykański piłkarz
 Alejandro García – meksykański piłkarz
 Alfonso García Robles – meksykański polityk i dyplomata, laureat pokojowej nagrody Nobla
 Andrés García Jr. – meksykański aktor telewizyjny i filmowy, model
 Andrés Luis García Jasso – meksykański duchowny katolicki
 Andy García – aktor filmowy
 Eduardo Horacio García – argentyński duchowny katolicki, biskup
 Eric García – hiszpański piłkarz
 Federico García Lorca – hiszpański poeta i dramaturg; był także malarzem, pianistą i kompozytorem
 Fernando García Cadiñanos – hiszpański duchowny rzymskokatolicki, biskup
 Francisco García Pimienta – hiszpański trener i piłkarz
 Antonio Ignacio Velasco García – wenezuelski duchowny katolicki, arcybiskup Caracas, kardynał
 Carlos García Camader – peruwiański duchowny katolicki, biskup
 Caroline Garcia – francuska tenisistka 
 Gabriel García Márquez – kolumbijski powieściopisarz, dziennikarz i działacz społeczny
 Ginés García – hiszpański kolarz szosowy
 Gonzalo García Vivanco – meksykański aktor filmowy i telewizyjny, model
 Gregorio María Aguirre y García – hiszpański duchowny katolicki, arcybiskup Toledo i prymas Hiszpanii, kardynał
 Iván García (lekkoatleta) – kubański lekkoatleta, sprinter
 Jorge Garcia – amerykański aktor
 José Antonio García Calvo – hiszpański piłkarz
 José Luis Fernández García – hiszpański szachista, arcymistrz
 José Luis García – gwatemalski zapaśnik
 José Luis García Raya – hiszpański polityk i samorządowiec
 José Luis García Sánchez – hiszpański reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Julián García Valverde – hiszpański ekonomista, przedsiębiorca i polityk
 Julián García Vargas – hiszpański polityk i ekonomista
 Leonardo García – meksykański aktor telewizyjny
 Luis Alberto García – meksykański piłkarz
 Luis Ángel García – meksykański piłkarz
 Luis Armelio García – kubański trener piłkarski
 Luis de García – panamski zapaśnik
 Luis Francisco García – meksykański piłkarz
 Luis García – hiszpański lekkoatleta, długodystansowiec
 Luis García Berlanga – hiszpański reżyser i scenarzysta
 Luis García Fernández – hiszpański piłkarz, zawodnik Espanyolu
 Luis García Meza Tejada – prezydent Boliwii
 Luis García-Ochoa Ibáñez – hiszpański malarz, rytownik i ilustrator
 Luis García Plaza – hiszpański trener i piłkarz
 Luis García Postigo – meksykański piłkarz
 Luis Javier García Sanz – hiszpański piłkarz, zawodnik Panathinaikos AO
 Luis Prado García – hiszpański męczennik
 Luis Yáñez-Barnuevo García – hiszpański i andaluzyjski polityk oraz lekarz
 Manuel Pablo García – argentyński piłkarz
 Melchor Rodríguez García – polityk hiszpański
 Miguel García – meksykański piłkarz
 Néstor García – wenezuelski zapaśnik
 Néstor García Veiga – były argentyński kierowca wyścigowy
 Pablo García – urugwajski piłkarz
 Raúl García – meksykański zapaśnik
 René Isidoro García – były meksykański piłkarz, obecnie trener
 Ricardo García García – peruwiański duchowny katolicki, biskup
 Roberto García – argentyński lekkoatleta, sprinter
 Rodrigo García – wielki mistrz zakonu Calatrava
 Rodrigo García – reżyser
 Rutilio Grande García – salwadorki zakonnik, jezuita, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Salvador Piñeiro García-Calderón – peruwiański duchowny katolicki, arcybiskup
 Wilfredo García – kubański zapaśnik w stylu wolnym
 Xavier García – salwadorski piłkarz
 Yoel García – kubański lekkoatleta, trójskoczek
 Garcia – zespół muzyczny